Vem Dançar Kuduro est une chanson de Lucenzo et Big Ali sortie en 2010.
Don Omar en a fait une reprise en duo avec Lucenzo, Danza Kuduro.

Liste des pistes 
 Vem dançar kuduro (Radio Edit) (3:21)
 Vem dançar kuduro (Lucenzo Solo) (2:48)
 Vem dançar kuduro (Club Extended)

Promo - CD-Single 
 	Vem dançar kuduro		4:03

Classement par pays

Notes et références 

Chanson interprétée par Lucenzo
Single musical sorti en 2010
Single numéro un dans le Club 40